Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Internazionali BNL d'Italia 2014 nastoupilo padesát šest hráček. Z kvalifikace postoupilo osm tenistek po výhrách ve dvou kolech a jedna šťastná poražená.Obhájkyní titulu byla americká světová jednička Serena Williamsová, která soutěž opět vyhrála po zvládnutém finále s jedenáctou tenistkou klasifikace Sarou Erraniovou.

Finále mělo hladký průběh, když Erraniová uhrála pouze tři gamy. Italka se mohla na Rome Masters stát první hráčkou pořádající země za předešlých 30 let, jež by římský turnaj opanovala. Za nepříznivého poměru her 3:5 v úvodní sadě byla ošetřována pro stehenní poranění a následně již nezískala ani jeden game. Williamsová tak slavila třetí trofej z Rome Masters a celkově 60. singlové vítězství na turnajích WTA Tour. Italka po prohře uvedla: „Moc mě to mrzí, ale příští rok se vrátím a pokusím se být ještě lepší.

Nasazení hráček 
Osm nejvýše nasazených hráček mělo volný los do druhého kola.
  Serena Williamsová (vítězka)
  Li Na (čtvrtfinále)
  Agnieszka Radwańská (čtvrtfinále)
  Simona Halepová (3. kolo, odstoupila)
  Petra Kvitová (2. kolo)
  Jelena Jankovićová (semifinále)
  Angelique Kerberová (2. kolo)
  Maria Šarapovová (3. kolo)
  Dominika Cibulková (1. kolo)
  Sara Erraniová (finále)
  Ana Ivanovićová (semifinále)
  Flavia Pennettaová (3. kolo)
  Carla Suárezová Navarrová (čtvrtfinále)
  Caroline Wozniacká (odstoupila)
  Sabine Lisická (1. kolo)
  Sloane Stephensová (2. kolo)
  Eugenie Bouchardová (1. kolo)

 Pavouk 

 Finálová fáze 
{{Pavouk 8-3
| RD1=Čtvrtfinále
| RD2=Semifinále
| RD3=Finále

| team-width=190

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Serena Williamsová
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3=
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Čang Šuaj
| RD1-score2-1=1
| RD1-score2-2=3
| RD1-score2-3=

| RD1-seed3=13
| RD1-team3= Carla Suárezová Navarrová
| RD1-score3-1=4
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3=4
| RD1-seed4=11
| RD1-team4= Ana Ivanovićová
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=3
| RD1-score4-3=6

| RD1-seed5=6
| RD1-team5= Jelena Jankovićová
| RD1-score5-1=6
| RD1-score5-2=6
| RD1-score5-3=
| RD1-seed6=3
| RD1-team6= Agnieszka Radwańská
| RD1-score6-1=4
| RD1-score6-2=4
| RD1-score6-3=

| RD1-seed7=10
| RD1-team7= Sara Erraniová
| RD1-score7-1=6
| RD1-score7-2=4
| RD1-score7-3=6
| RD1-seed8=2
| RD1-team8= Li Na
| RD1-score8-1=3
| RD1-score8-2=6
| RD1-score8-3=2

| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Serena Williamsová
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=3
| RD2-score1-3=6
| RD2-seed2=11
| RD2-team2= Ana Ivanovićová
| RD2-score2-1=1
| RD2-score2-2=6
| RD2-score2-3=1

| RD2-seed3=6
| RD2-team3= Jelena Jankovićová
| RD2-score3-1=3
| RD2-score3-2=5
| RD2-score3-3=
| RD2-seed4=10
| RD2-team4= Sara Erraniová
| RD2-score4-1=6
| RD2-score4-2=7
| RD2-score4-3=

| RD3-seed1=1
| RD3-team1= Serena Williamsová
| RD3-score1-1=6
| RD3-score1-2=6
| RD3-score1-3=
| RD3-seed2=10
| RD3-team2= Sara Erraniová
| RD3-score2-1=3
| RD3-score2-2=0
| RD3-score2-3=
}}

 Horní polovina 
 1. sekce 

 2. sekce 

 Dolní polovina 
 3. sekce 

 Kvalifikace 
 Nasazení hráček 
  María Teresa Torrová Florová (1. kolo)
  Jana Čepelová (1. kolo)
  Casey Dellacquová (kvalifikována)
  Christina McHaleová (kvalifikována)
  Marina Erakovicová (1. kolo)
  Polona Hercogová (1. kolo)
  Čeng Ťie ''(1. kolo)
  Mónica Puigová (kvalifikována)
  Vania Kingová (1. kolo)
  Lauren Davisová (kvalifikována)
  Paula Ormaecheaová (kvalifikační kolo, šťastná poražená)
  Stefanie Vögeleová (kvalifikační kolo)
  Urszula Radwańská (kvalifikační kolo)
  Virginie Razzanová (kvalifikační kolo, skreč)
  Ajla Tomljanovićová (kvalifikační kolo)
  Monica Niculescuová ''(kvalifikační kolo)

Kvalifikantky 
  Mona Barthelová
  Petra Cetkovská
  Casey Dellacquová
  Christina McHaleová
  Lauren Davisová
  Belinda Bencicová
  Chanelle Scheepersová
  Mónica Puigová

Šťastná poražená 
 ''' Paula Ormaecheaová

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Sedmá kvalifikantka

Osmá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Internazionali BNL d'Italia 2014